Firmin Jacobs (notaris) (1832-1916), burgemeester van Halen
 Firmin Jacobs (apotheker) (1870-1926), burgemeester van Halen